По́йма-1 — лесной заказник местного значения. Находится в Славянском районе Донецкой области. Статус заказника присвоен решениями облисполкома № 276 27 июня 1984 года, № 310 от 21 июня 1972 года. Площадь — 590 га. С Поймой-1 работает Маяцкое лесничество. Представляет собой пойменный дубовый лес.

Пойма-1 входит в состав Национального природного парка «Святые горы».

Примечания

Библиография 
 Заказники місцевого значення : Азовська дача; Артемівські садово-дендрологічні насадження; Балка Водяна; Балка Грузька; Балка Орлинська; Балка Північна; Бесташ; Болото Мартиненкове; Верхньосамарський; Гектова балка; Заплава — 1; Знаменська балка [ та ін.] // Донбасс заповідний : Наук.-інформац. довідник-атлас . 2003 . 159 с. : іл. — С.65-105.

Заказники Донецкой области
Лесные заказники
Славянский район (Донецкая область)
Лесные массивы по алфавиту
Лесные массивы Украины
Дубравы
Святые горы (национальный парк)